Els gungan són una raça fictícia a l'univers de La Guerra de les Galàxies. Són una espècie amb grans orelles i amb rostre i pell semblant al dels amfibis. Precisament els Gungans són una espècie que habita enormes ciutats submarines en rius i llacs del planeta Naboo. Entre els més destacats s'hi pot trobar a Jar Jar Binks, Capità Tarpals, Boss Nass.

Races de la Guerra de les Galàxies